Хультен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хультен, Понтус (1924—2006) — шведский коллекционер произведений искусства, куратор.
 Хультен, Эрик (1894—1981) — шведский ботаник и исследователь Арктики.
 См. также 
 Хюльтен